Sigismund av Polen kan avse:

Sigismund I av Polen (1467–1548) - kung av Polen och storfurste av Litauen från år 1506.
Sigismund II August av Polen (1520–1572) - kung av Polen från 1548
Sigismund III Vasa (1566–1632) - kung av Polen samt storfurste av Litauen 1587–1632

Se även 
Sigismund (mansnamn)